Osciètre est un nom, qui peut désigner :
 Osciètre (Acipenser gueldenstaedtii), un esturgeon produisant le caviar du même nom ;
 Osciètre, le caviar produit par l'osciètre (Acipenser gueldenstaedtii), ou par Acipenser persicus.